Кристер Никлассон (; род. ) — шведский шахматист, международный мастер (1978).

Серебряный призер чемпионата Швеции 1974 г. (проиграл дополнительный матч за 1-е место М. Вальбуму). Победитель турнира северных стран 1979 г. В составе сборной Швеции участник 7-го командного чемпионата Европы (1980) в Скаре.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Швеции